Культура слова — советский, затем украинский научно-популярный журнал  Института украинского языка НАН Украины. Издается с 1967 года. Тематика издания рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вопросами эстетики слова в художественном произведении, современной терминологией, значением фразеологизмов, паронимов, синонимов, сложными случаями словоупотребления, правописания и т. п.

В каждом номере журнала часть статей, как правило, посвящена анализу языка известных украинских писателей. Здесь публикуются исследования по церковно-религиозному стилю, языку средств массовой коммуникации, по вопросам ономастики, акцентологии и др. Провозглашение независимости Украины способствовало появлению возросшего количества научно-популярных статей, рекомендаций по переводу с русского языка на украинский, что было особо актуально на рубеже XX—XXI вв.

На страницах издания публиковались статьи многих советских и украинских писателей (Олесь Гончар, Максим Рыльский, Борис Тен), деятелей искусства (Дмитрий Гнатюк, Дмитрий Билоус). Опубликованы труды известных языковедов (В. М. Русановского, В. Г. Скляренко, Г. П. Пивторака, П. Е. Гриценко, А. А. Тараненко и др.).

Ответственный редактор — член-корреспондент НАН Украины, д. филол. н., профессор С. Я. Ермоленко.

Литература 
С. Я. Єрмоленко. «Культура слова» // Українська мова: енциклопедія. — К.: Українська енциклопедія, 2007.

Ссылки 
 Культура слова. Сборник научных трудов
 Сторінка журналу на сайті Інституту української мови НАН України

Журналы СССР
Журналы Украины
Научно-популярные журналы